Cyberłowcy (ang. Cyberchase, 2002-2015) – amerykańsko–kanadyjski serial animowany zrealizowany przez wytwórnię Studio 306, Nelvana, Studio B Productions, Optix Digital Pictures i PBS Kids Magic Balloons. Jego światowa premiera miała 21 stycznia 2002 roku, zaś premiera polska 7 września 2002.

Fabuła 
Serial opowiada o trójce przyjaciół z cyberprzestrzeni – Jackie, Inez i Matta, którzy rozwiązują matematyczne działania i matematyczne zagadki. Bohaterom towarzyszą cyber-ptak Digit i doktor Matemat oraz Płyta Matka. Muszą się zmagać ze złym Hakerem, który chce władać cyberprzestrzenią oraz niezdarnymi sługami – Buczkiem i Dilitem. Jackie, Matt i Inez odwiedzają miejsca takie jak: Płaskowyż Praw, Figurostrefa, wesołe miasteczko i wiele innych miejsc.

Bohaterowie 
 Jackie – dziewczyna. Jest Afroamerykanką i ubiera się w żółtą bluzkę i niebieską spódniczkę. Uwielbia gimnastykę i podwójny podskok.
 Matt – chłopiec. Jest irlandzkiego pochodzenia i ubiera się w zieloną bluzkę i niebieskie spodnie. Uwielbia skateboard, żarty, pływanie i mitologię, a nawet Gwiezdne wojny.
 Inez – dziewczyna. Jest Latynoską z pochodzenia i ubiera się w różową koszulę z gwiazdką i zielone spodnie. Uwielbia filmy z „Shari Spotter” (parodia Harry’ego Pottera).
 Digit – cyber-ptak, największy przyjaciel cyberłowców. Musi chronić cyberprzestrzeń przed złym Hakerem i dobrą Płytą Matką. Został stworzony przez złego Hakera, który musiał z nim współpracować. Wymyślił plan ucieczki, żeby Haker nie dowiedział się o ucieczce i przyłączył się do cyberskładu, czyli ziemskich dzieci. Uwielbia latać i machać ogonem.
 Doktor Matemat – człowiek, służący w naprawach, kiedy Płyta Matka zostaje zaatakowana wirusem przez złego Hakera. Często pomaga cyberdrużynie w trudnych zadaniach. To on stworzył Hakera.
 Płyta Matka – kobieta. Codziennie podaje cyberdrużynie zadanie na ocalenie świata. Kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, zostaje zainfekowana wirusem przez złego Hakera.
 Haker – czarny charakter, chce za wszelką cenę pokonać cyberłowców i władać cyberprzestrzenią. Ma na całym ciele zieloną skórę, ale nie ma włosów. Ma dwóch niezdarnych pomocników – Buczka i Dilita. Swym wyglądem przypomina „Ponurego Wreakera” (parodia Ponurego Żniwiarza).
 Buczek i Dilit – niezdarni słudzy Hakera. Jeden z nich jest niski z wielkimi ustami, zaś drugi duży, przypominający psa. Oboje próbują złapać cyberłowców i służyć wiernie Hakerowi.
 Ava – robot. Pojawiła się w odcinku „Sekrety symetrii”. Służyła cyberłowcom pomocą.

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film na zlecenie MiniMaxa
Reżyseria: Elżbieta Jeżewska
Dialogi:
 Joanna Klimkiewicz (odc. 1-7, 9, 12, 14, 16-17, 20-21, 24, 26),
 Dorota Filipek-Załęska (odc. 8, 10-11, 13, 15, 18-19, 22-23, 25)

Dźwięk: Małgorzata Gil
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Ewa Chmielewska
Udział wzięli:
 Lucyna Malec – Jackie
 Krystyna Kozanecka – Inez
 Marek Włodarczyk – Matt
 Jacek Kopczyński – Digit LeBoid
 Marcin Sosnowski – Haker
 Jolanta Wołłejko – Płyta Matka
 Aleksander Mikołajczak – Matemat
 Andrzej Arciszewski – Buczek
 Mirosław Konarowski – Dilit
 Małgorzata Duda
 Mirosława Nyckowska
 Andrzej Chudy
 Jan Kulczycki
 Zofia Gładyszewska – Atropos
 Mieczysław Morański
 Włodzimierz Press
 Jolanta Żółkowska – Ava
 Mariusz Krzemiński
 Marek Obertyn
 Ryszard Nawrocki
 Elżbieta Kijowska – Kloto
 Stefan Knothe
 Maria Winiarska
 Ewa Dec
 Jolanta Wilk
 Mariusz Leszczyński
 Piotr Kozłowski
 Włodzimierz Bednarski – Zeus
 Joanna Jędryka – Lachesis
 Artur Kaczmarski
 Małgorzata Puzio
i inni

Piosenkę tytułową śpiewali: Anna Apostolakis, Beata Jankowska, Monika Wierzbicka
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak

Odcinki 
 Serial pojawił się po raz pierwszy 7 września 2002 roku na antenie MiniMaxa.
 Druga i trzecia seria pojawiła się 16 października 2004 roku w ZigZapie.
 Po zamknięciu KidsCo, żadna stacja nie emituje serialu w Polsce.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Programy telewizji PBS